Karel Tammjärv (ur. 25 maja 1989 w Tartu) – estoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Tartu Skiclub.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Karel Tammjärv pojawił się 10 lutego 2007 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Jõulumäe, gdzie zajął 45. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W lutym 2008 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie był jedenasty w sztafecie, a indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand był między innymi jedenasty w biegu łączonym na 20 km i szósty w sztafecie. W 2010 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten, gdzie jego najlepszym wynikiem było piąte miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Piąte miejsce zajął również w sprincie klasykiem podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Otepää w 2011 roku.

W Pucharze Świata zadebiutował 7 marca 2009 roku w fińskim Lahti, gdzie zajął 58. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył blisko dwa lata później, 23 stycznia 2011 roku, kiedy w Otepää zajął 22. miejsce sprincie klasykiem. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2012/2013, który ukończył na 127. pozycji. W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie zajął między innymi dziesiąte miejsce w sztafecie i 26. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Na rozgrywanych w 2013 roku mistrzostwach świata w Val di Fiemme w żadnym z indywidualnych startów nie znalazł się w pierwszej trzydziestce, a w sztafecie Estończycy zajęli piętnaste miejsce. Startował także na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, jednak zajmował odległe pozycje. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Soczi był między innymi dziesiąty w sztafecie, a bieg na 15 km stylem klasycznym ukończył na 45. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Tammjärv nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1989
Estońscy sportowcy ukarani za doping
Ludzie urodzeni w Tartu